Charged GBH, britanski punk sastav
 GBH (TV serija)
 GBH (glazba za TV seriju)
 britansko ime za drogu gamahidroksibutirat